Tambornino ist der Familienname folgender Personen:
 Eligius Tambornino (* 1986), Schweizer Skilangläufer
 Hermann Tambornino (1892–?), deutscher Pädagoge und Schriftsteller
 Julius Tambornino (1885–1964), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer